Ocelot steht für:

 Ocelot (Fahrzeughersteller), ein Fahrzeughersteller in der Tschechischen Republik
 Ocelot (Datenbankmanagementsystem), ein Datenbankmanagementsystem
 Microsemi Ocelot, ein SoC von Microsemi
 HMS Ocelot (S17), ein U-Boot der britischen Royal Navy

Ocelot ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Ocelot (* 1943), französischer Trickfilmmacher